Church of the Advent ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Church of the Advent (Maine), NRHP-Nr. 91000767
 Church of the Advent (Minnesota), NRHP-Nr. 79001225
 Church of the Advent (South Carolina), NRHP-Nr. 00000553